Eryngium ranunculoides är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham. Eryngium ranunculoides ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
ranunculoides